Korova bezeichnet:

 Korova (Band), österreichische Avantgarde-Metal-Band
 Korowa (andere Transkription: Korova), sowjetischer Zeichentrickfilm von Aleksandr Petrov